Волотово — название населённых пунктов в России:

 Волотово — село в Чернянском районе Белгородской области.
 Волотово — деревня в Лежневском районе Ивановской области.
 Волотово — упразднённый посёлок, включенный в 1934 году состав города Буй в Костромской области.
 Волотово — село в Лебедянском районе Липецкой области.
 Волотово — деревня в Новгородском районе Новгородской области, известна церковью Успения на Волотовом поле.

См. также 
 Волотовка
 Волотовские Дворики
 Волотовские Озерки